Luigi Macchi – cardinale italiano
Luigi Macchi – ciclista su strada e ciclocrossista italiano
Luigi Macchi – politico, avvocato e antifascista italiano